Mecze grupy E drugiej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy NORCECA rozegrane zostały w dniach od 29 listopada do 5 grudnia 2008 roku w stolicy Nikaragui - Managui.

W grupie E znalazło się siedem drużyn: Belize, Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Nikaragua, Panama i Salwador.

Awans do trzeciej rundy kwalifikacyjnej uzyskały Panama i Gwatemala, wygrywając pięć na sześć spotkań.

Tabela 
Grupa E

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Mecze

Gwatemala – Panama 
Sobota, 29 listopada 2008
14:15 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 200

 I sędzia: Roy Vélez (Portoryko)
 II sędzia: Mario Deras (Salwador)
 Czas trwania meczu: 118 minut

Kostaryka – Belize 
Sobota, 29 listopada 2008
16:42 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 275

 I sędzia: Luis Macias (Meksyk)
 II sędzia: Gerardo Cifuentes (Gwatemala)
 Czas trwania meczu: 62 minuty

Salwador – Nikaragua 
Sobota, 29 listopada 2008
19:13 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 450

 I sędzia: Denny Céspedes (Dominikana)
 II sędzia: Erick Holley (Kostaryka)
 Czas trwania meczu: 124 minuty

Belize – Gwatemala 
Niedziela, 30 listopada 2008
15:00 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 225

 I sędzia: Carlos Cesar Quintana (Panama)
 II sędzia: Erick Holley (Kostaryka)
 Czas trwania meczu: 73 minuty

Panama – Salwador 
Niedziela, 30 listopada 2008
17:03 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 275

 I sędzia: Wilfredo Chavez Rivera (Honduras)
 II sędzia: Luis Macias (Meksyk)
 Czas trwania meczu: 115 minut

Honduras – Kostaryka 
Niedziela, 30 listopada 2008
19:28 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 175

 I sędzia: Gerardo Cifuentes (Gwatemala)
 II sędzia: Denny Céspedes (Dominikana)
 Czas trwania meczu: 79 minut

Salwador – Belize 
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
15:00 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 240

 I sędzia: Roy Vélez (Portoryko)
 II sędzia: Carlos Cesar Quintana (Panama)
 Czas trwania meczu: 115 minut

Gwatemala – Honduras 
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
17:20 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 265

 I sędzia: Luis Macias (Meksyk)
 II sędzia: Erick Holley (Kostaryka)
 Czas trwania meczu: 106 minut

Nikaragua – Panama 
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
19:35 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 375

 I sędzia: Mario Deras (Salwador)
 II sędzia: Denny Céspedes (Dominikana)
 Czas trwania meczu: 140 minut

Honduras – Salwador 
Wtorek, 2 grudnia 2008
15:00 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 125

 I sędzia: Erick Holley (Kostaryka)
 II sędzia: Gerardo Cifuentes (Gwatemala)
 Czas trwania meczu: 111 minut

Kostaryka – Gwatemala 
Wtorek, 2 grudnia 2008
17:18 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 95

 I sędzia: Denny Céspedes (Dominikana)
 II sędzia: Roy Vélez (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 77 minut

Belize – Nikaragua 
Wtorek, 2 grudnia 2008
19:05 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 325

 I sędzia: Wilfredo Chavez Rivera (Honduras)
 II sędzia: Mario Deras (Salwador)
 Czas trwania meczu: 95 minut

Salwador – Kostaryka 
Środa, 3 grudnia 2008
15:00 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 175

 I sędzia: Roy Vélez (Portoryko)
 II sędzia: Wilfredo Chavez Rivera (Honduras)
 Czas trwania meczu: 124 minuty

Panama – Belize 
Środa, 3 grudnia 2008
17:35 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 215

 I sędzia: Erick Holley (Kostaryka)
 II sędzia: Luis Macias (Meksyk)
 Czas trwania meczu: 72 minuty

Nikaragua – Honduras 
Środa, 3 grudnia 2008
19:35 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 425

 I sędzia: Carlos Cesar Quintana (Panama)
 II sędzia: Gerardo Cifuentes (Gwatemala)
 Czas trwania meczu: 68 minut

Gwatemala – Salwador 
Czwartek, 4 grudnia 2008
15:00 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 120

 I sędzia: Luis Macias (Meksyk)
 II sędzia: Wilfredo Chavez Rivera (Honduras)
 Czas trwania meczu: 132 minuty

Honduras – Panama 
Czwartek, 4 grudnia 2008
17:43 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 225

 I sędzia: Gerardo Cifuentes (Gwatemala)
 II sędzia: Roy Vélez (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 80 minut

Kostaryka – Nikaragua 
Czwartek, 4 grudnia 2008
19:33 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 400

 I sędzia: Denny Céspedes (Dominikana)
 II sędzia: Mario Deras (Salwador)
 Czas trwania meczu: 104 minuty

Belize – Honduras 
Piątek, 5 grudnia 2008
15:00 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 115

 I sędzia: Mario Deras (Salwador)
 II sędzia: Carlos Cesar Quintana (Panama)
 Czas trwania meczu: 66 minut

Panama – Kostaryka 
Piątek, 5 grudnia 2008
17:35 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 175

 I sędzia: Roy Vélez (Portoryko)
 II sędzia: Luis Macias (Meksyk)
 Czas trwania meczu: 110 minut

Nikaragua – Gwatemala 
Piątek, 5 grudnia 2008
19:15 (UTC-6) - Gimnasio del Polideportivo España, Managua - Widzów: 325

 I sędzia: Denny Céspedes (Dominikana)
 II sędzia: Wilfredo Chavez Rivera (Honduras)
 Czas trwania meczu: 109 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie E drugiej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Belize 
Trener: Albert HumesAsystent: Shane Armstrong

Gwatemala 
Trener: Reider Lucas MoraAsystent: Jorge Eduardo Paz Monterroso

Honduras 
Trener: Ariel SainzAsystent: Víctor Rodas

Kostaryka 
Trener: Juan Acuña GamboaAsystent: Juan Acuña Campos

Nikaragua 
Trener: Lester MartínezAsystent: Ernesto Brenes

Panama 
Trener: José A. Remon B.Asystent: Sergio Ballesta

Salwador 
Trener: Nery HenrríquezAsystent: José Marenco

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010
2008 w piłce siatkowej